Сокол (Le faucon, полное название «Сокол Федериго дельи Альбериги») — опера Дмитрия Бортнянского в трёх действиях. Создана в 1786 году на либретто библиотекаря будущего императора Павла I швейцарца Франца Германа Лафермьера, написанное на французском языке. Впервые исполнена придворными в Гатчинском дворце 11 октября 1786 года.

Кроме того, композитор переработал материал оперы (восемь номеров) в сюиту для секстета духовых инструментов.

Структура оперы 
 Увертюра

Действие первое 
Картина первая:
 Хор
 Ария Федерика
 Ария Педрилло
Картина вторая:
 Ария Эльвиры
 Ария Марины
 Финал

Действие второе 
 Ария Федерика
 Дуэт Федерика и Педрилло
 Романс Жанетты
 Ария Марины
 Ария Эльвиры

Действие третье 
 Ария Жанетты
 Ария Федерика
 Песенка Грегуара
 Ария Марины
 Дуэт Эльвиры и Федерика
 Финал

Постановки 
На протяжении почти 200 лет опера не звучала со сцены. Была открыта заново в 1970-е годы после постановки в Московском камерном музыкальном театре (режиссёр-постановщик народный артист СССР Борис Покровский). Опера исполнялась в русском переводе А. Розанова, кроме того, название было изменено на «Сокол Федериго дельи Альбериги» (название «Сокол» ассоциировалось у потенциальных зрителей с В. Чкаловым).

Впервые на Украине исполнена под художественным руководством народной артистки Украины Натальи Свириденко 15 октября 1995 года (концертное исполнение, посвященное 380-летию со дня основания Киево-Могилянской академии, перевод либретто на украинский язык Максима Стрихи специально сделанный для этого исполнения).

Литература 
 А. Гозенпуд Сокол// Оперный словарь
 Корній Л. Історія української музики, част. 2: 2 пол. XVIII ст. — Київ — Харків — Нью-Йорк 1996, 1998, 2001.
 Доброхотов Б., Д. С. Бортнянский. — М. — Лен., 1950.

Примечания

Ссылки 

 Страница на сайте «Санкт-петербургъ опера»

Оперы по алфавиту
Оперы на французском языке
Оперы Дмитрия Бортнянского
Оперы 1786 года